Тобиас Арвидсон (; 7 июня 1988, Мура, Швеция) — шведский биатлонист. Участник Зимних Олимпийских игр в 2014 года в Сочи. Завершил карьеру.

Биография 

Биатлоном начал заниматься в 8 лет. С 2004 года входит в состав национальных команд Швеции по биатлону. На этапах Кубка мира Арвидсон дебютировал в сезоне 2010/2011 в родном Эстерсунде. В индивидуальной гонке он занял 40-е место и набрал своё первое очко в общем зачете Кубка мира. В 2013 году в болгарском Банско швед стал серебряным призёром Чемпионата Европы в индивидуальной гонке.

Участие в Олимпийских играх

Результаты

Кубок мира 
 2010—2011 — 108-е место (1 очко)
 2012—2013 — 90-е место (12 очков)
 2013—2014 — 58-е место (64 очка)

Ссылки 
 
 Официальный сайт Тобиаса Арвидсона

Биатлонисты Швеции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года